

Cinema
 La Gioconda  – film diretto da Luigi Maggi (1912)
 La Gioconda  – film diretto da Eleuterio Rodolfi (1916)
 La Gioconda  – film-opera diretto da Giacinto Solito (1953)

Teatro
La Gioconda  – opera lirica di Amilcare Ponchielli
La Gioconda  – tragedia di Gabriele D'Annunzio (1899)

Pagine correlate
Gioconda (disambigua)